

Palmarès

Competizioni nazionali

Roma: 1941-1942

Bibliografia

Collegamenti esterni